

Hydronyme 
 La Maye est un fleuve côtier du nord de la France qui se jette dans la Manche au niveau de la baie de Somme sis dans le département de la Somme, dans la région Hauts-de-France.

Toponyme 
 Fontaine-sur-Maye est une commune française, située dans le département de la Somme et la région Hauts-de-France ;
 Pont de la Maye est un quartier de la commune de Villenave d'Ornon dans le département de la Gironde.

Patronyme 

 Paul Maye est un coureur cycliste français ;
 Sean Maye est un athlète américain spécialiste du 400 mètres.

Voir aussi 
 La communauté de communes Authie-Maye est une structure intercommunale française, située dans le département de la Somme.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de patronyme